Georges Forestier peut faire référence à :

 Georges Forestier (1838-1905), ingénieur français des ponts et chaussées et de l'automobile;
 Georges Forestier (né en 1951), professeur de littérature française.